Miejscowości w USA:
 Industry – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie Los Angeles
 Industry – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie McDonough
 Industry – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Franklin
 Industry – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Beaver
 Industry – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Austin
Gminy w USA:
 Industry (ang. Industry Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie McDonough
 Industry (ang. Industry Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Franklin

Muzyka:
 Industry – amerykański zespół muzyczny
 Industry – minialbum zespołu Hyperial